Bigger ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Bigger (* 1949), Schweizer Politiker
 Leo Bigger (* 1968), Schweizer Pastor und Gemeindeleiter der ICF Church Zürich
 Samuel Bigger (1802–1845), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Indiana

Siehe auch:
 Bigge
 Biggen
 Bicker